A gradac névvel egykor olyan településeket jelöltek, ahol vár, erődítmény állt. Így számos település nevében megtalálható:

 Bosznia-Hercegovina
Gradac falu Derventa községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gradac falu Foča községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gradac falu Hadžići községben, Szarajevó kantonban
Gradac falu Kakanj községben, a Zenica-Doboji kantonban
Gradac falu Kiseljak községben, a Közép-Boszniai kantonban
Gradac falu Ljubinje községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gradac falu Neum községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Gradac falu Posušje községben, a Nyugat-Hercegovinai kantonban
Gradac falu Pale községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Gradac falu Ustiprača községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Gradac falu Ružić községben, Šibenik-Knin megyében
Gradac falu Pleterniceszentmiklós községben, Pozsega-Szlavónia megyében
Gradac falu és község Split-Dalmácia megyében
Gradac falu Vinodol községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Gradac Našički falu Našica községben, Eszék-Baranya megyében
Mali Gradac falu Glina községben, Sziszek-Moslavina megyében
Novi Gradac falu Gradina községben, Verőce-Drávamente megyében
Stari Gradac falu Pitomača községben, Verőce-Drávamente megyében
Veliki Gradac falu Glina községben, Sziszek-Moslavina megyében

 Montenegró
Gradac falu Pljevlja községben
Gradac falu Podgorica községben

 Szerbia
Gradac falu Batočina községben,
Gradac falu Brus községben,
Gradac falu Ivanjica községben,
Gradac falu Raška községben,
Gradac falu Sjenica községben,
Gradac falu Tutin községben,